

Toponyme

Oostdijk, hameau de la commune de Goedereede, en Hollande-Méridionale
 Oostdijk, hameau de la commune de Reimerswaal, en Zélande